

Особи 

 Абаніндранатх Тагор — індійський художник
 Ґаганендранатх Тагор — індійський художник
 Діджендранат Тагор — індійський поет, філософ, композитор, перекладач, стенограф, математик, музикознавець
 Рабіндранат Тагор — бенгальський та індійський письменник, поет, драматург, композитор, Нобелівський лауреат (1913), автор гімнів Індії та Бангладеш

Інше 
 7855 Тагор — астероїд головного поясу

Посилання